De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor Münster, Kleef en Baden, waar men in november 1583 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1583
Geschiedenis van Münster
Geschiedenis van Kleef
Geschiedenis van Baden-Württemberg